PMS - a premenstruációs szindróma rövidítése
PMS - a Pantone Color Matching System (színskála) rövidítése
PMS - a Socialist Mexican Party Mexikói Szocialista Párt rövidítése